Donja Toponica je lahko:
 Donja Toponica, Niš (Srbija)
 Donja Toponica, Prokuplje (Srbija)